Zkratka BMI má více významů:

 body mass index – index tělesné hmotnosti, statistický ukazatel míry podvýživy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy či obezity
 Sdružení BMI – organizátor akce Březen – měsíc Internetu
 Broadcast Music Incorporated – americký kolektivní správce autorských práv k hudbě
 brain-machine interface – technologie propojení elektroniky a biologických neuronů pro oboustrannou výměnu informací; brain-computer interface